ESTA steht für:
 Electronic System for Travel Authorization, elektronisches Reisegenehmigungssystem des Ministeriums für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten
 European Association of Abnormal Transport and Mobile Cranes, der europäische Dachverband von Schwertransport- und Mobilkranunternehmen
 Flughafen Ängelholm-Helsingborg (ICAO-Code)

EStA steht für:
 Entscheidungen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, ein vom Bundesverwaltungsamt geführtes Register

EstA ist der Künstlername folgender Personen:
 EstA (* 1988), deutscher Rapper (bürgerlich Eike Staab)

Abkürzung